Název Dobešov má více sídel:
 Dobešov (Odry) – část města Odry v okrese Nový Jičín
 Dobešov (Černovice) – část města Černovice v okrese Pelhřimov

Externí odkazy